Németország
Ostenfeld, település Schleswig-Holstein tartomány Nordfriesland megyéjében
Ostenfeld, település Schleswig-Holstein tartomány Rendsburg megyéjében